Примейра-лига (, , спонсорское название турнира — Liga Portugal Bwin) — турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, высший дивизион чемпионата Португалии по футболу. Разыгрывается с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В настоящее время в турнире участвуют 18 команд. Только пять клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсеш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.

Начиная с сезона 2008/09 и по сезон 2013/14 высший футбольный дивизион Португалии назывался «Лига Зон Сагриш» () по имени главного спонсора турнира — пивоваренной компании Sagres. С сезона 2014/15 соревнование называется «Примейра-лига». Кроме того, начиная с сезона 2014/1 в турнире принимает участие 18 команд. В сезоне 2015/16 спонсорское название лиги — Liga NOS, в настоящее время — Liga Portugal Bwin.

По итогам сезона команды, занявшие два последние места, напрямую покидают высший дивизион, их места занимают две лучшие команды из Лиги 2, ещё по одной команде (занявшая 16-е место в Примейре и занявшая 3-е место в Сегунде) играют переходные матчи.

Квалификация в еврокубки 
В соответствии с позицией ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА на 2021 год (6-е место), клуб-чемпион и серебряный призёр получают право участвовать в Лиге чемпионов сразу с группового этапа; команда, занявшая 3-е место — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов; команда, занявшая 4-е место/обладатель Кубка Португалии попадает в групповой этап Лиги Европы, а команды, занявшие 5-е и 6-е места будут участвовать в Лиге конференций.

Достижения клубов

Чемпионы Португалии, призёры чемпионатов и лучшие бомбардиры

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список чемпионов на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Португалия